AGI steht für:
 α-Glucosidase-Inhibitor, Arzneistoff zur medikamentösen Behandlung eines nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus, wie Acarbose oder Miglitol
 Adolf-Grimme-Institut in Marl, ehemaliger Name des Grimme-Instituts
 Adventure Game Interpreter, Programmierwerkzeug und Spiel-Engine
 Agenzia Giornalistica Italia, italienische Nachrichtenagentur
 Akademisches Gymnasium Innsbruck, österreichisches humanistisches Gymnasium
 Alan Guttmacher Institute, vormaliger Name des Guttmacher Institute, US-amerikanische Forschungseinrichtung
 Alliance Graphique Internationale, Vereinigungvon Grafik- und Kommunikationsdesignern
 Allianz Global Investors, deutsches Unternehmen der Vermögensverwaltung
 American Geosciences Institute, US-amerikanische Dachvereinigung von Institutionen zu Geologie, Geophysik und Geowissenschaften
 Arbeitsgemeinschaft Industriebau, deutsche Arbeitsgemeinschaft
 Artificial General Intelligence, ein Konzept in der Erforschung künstlicher Intelligenz
 Australian Geographical Indication, geschützte Herkunftsbezeichnungen australischer Weine bzgl. der Herkunftsregionen
 Auxiliary General Intelligence, internationale Schiffstypbezeichnung für Aufklärungsschiffe
 Wageningen Airstrip (IATA-Code), Flugfeld in Wageningen (Suriname), Distrikt Nickerie, Suriname

AgI steht für:
 Silberiodid

Agi steht für:
 Agi (Sprache), Torricelli-Sprache in Sandaun Province, Papua-Neuguinea
 Agi, Alternativname von Āghūyeh, Ort in Kalibar (Verwaltungsbezirk), Provinz Ost-Aserbaidschan, Iran
 Agi (Fluss), Nebenfluss des Kiso (Fluss) auf der Insel Honshū, Japan
 Pseudonym von Magdalena Agnes Lamm (1914–1996), ungarisch-argentinische Grafikerin und Illustratorin, siehe Agi Lamm

Agi ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Agi (1936–2013), französischer Autor
 Michael Agi (* 1935), syrisch-deutscher Meteorologe, Informationstechniker und Kulturveranstalter

agi steht für:
 Agariya (Sprache) (ISO-639-3-Code), Munda-Sprache der Agariya in Madhya Pradesh, Indien

Siehe auch:
 Aggie
 Agy

Abkürzung